Лос Парас има више значења:

 Лос Парас (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Парас (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику